zadruga – wspólnota rodowa u Słowian
 „Zadruga” – polskie przedwojenne pismo nacjonalistyczne
 Zadruga – polski ruch o charakterze nacjonalistycznym, powstały w 1937 roku